Беч () — польский рыцарский герб.

Описание герба 
На голубом поле серебряное водяное колесо с 8 лопастями и 6 спицами.

Первые упоминания 
Встречается на печати рыцаря Генрика де Пеза 1282 года. Род пресëкся в XV веке.

Использовали 
 де Пез

Ссылки 
 genealogia.okiem.pl  

Польские дворянские гербы
Гербы с изображением колеса